Letnie Grand Prix w kombinacji norweskiej 2015 – osiemnasta edycja LGP w historii kombinacji norweskiej. Sezon składał się z czterech (sześciu) konkursów indywidualnych i jednego sprintu drużynowego. Rywalizacja rozpoczęła się 29 sierpnia 2015 w Oberwiesenthal, a zakończyła się 5 września 2015 w Oberstdorfie. Planowane zakończenie miało się odbyć 10 października 2015 w Soczi, ale zawody odwołano. Tytuł sprzed roku obronił Niemiec Johannes Rydzek.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja Pucharu Narodów

Bibliografia 
 

Sezon 2015/2016 w kombinacji norweskiej
Sport w Oberstdorfie
Sport w Oberwiesenthal
Zawody sportowe w Soczi